Holiday puede hacer referencia a:

Lugares 
 Holiday, localidad en el estado estadounidense de Florida;

Música 
 «Holiday» (1967), canción de Bee Gees;
 «Holiday» (1979), canción de Scorpions;
 «Holiday» (1983), canción de Madonna;
 «Holiday» (2005), canción de Green Day;
 «Holiday» (2008), canción de Hilary Duff;
 «Holiday» (2009), canción de Dizzee Rascal;
 «Holiday» (2010), canción de Vampire Weekend;

Cine y televisión 
 Holiday (1938), película - traducida como Vivir para gozar/Negocios o placer;
 Holiday (1999), episodio de la serie Stargate SG-1.
 Holiday (2018), película danesa dirigida por Isabella Eklöf.

Personajes 
 Billie Holiday (1915-1959), cantante de jazz.
 «Holiday» (1984-), seudónimo de la luchadora profesional Beverly Mullins.